Maring puede referirse a:
Tsembaga maring, grupo étnico de las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea.
Idioma maring